The Ark (coréen: 디아크), était un girl group sud-coréen composé de cinq membres formé par Music K Entertainment. Le nom du groupe et son logo ont été inspirés par la célèbre héroïne française Jeanne d'Arc. Leur premier single, "The Light" (빛), est sorti le .

Le , l'agence du groupe The Ark, Music K Entertainment annonce que les membres Yuna Kim et Minju ont résilié leurs contrats respectifs et qu'ils ont quitté l'agence depuis deux mois. Le départ des jeunes filles entraîne donc la décision de l'agence qui décide de stopper toutes les activités de The Ark qui par la suite se sépare.

Histoire

Pré-débuts 
Avant leurs débuts dans le groupe, différents membres de The Ark avaient déjà de l'expérience dans l'industrie du divertissement. Deux des membres avaient déjà sorti des singles et les a interprétés en tant qu'artiste solo. Trois des membres ont quant à eux apparus dans de populaires shows TV et émissions de variétés.

Jeon Minju, la leader du groupe, a fait sa première apparition en 2005 à l'âge de  sur l'émission de variété "Real Game" de SBS et performa en tant qu'invitée. Elle a été nommée "Dancing Queen" lors de cette émission par ses mouvements de danse exceptionnels. En 2012, elle a été sélectionnée pour être une concurrente de la saison 2 de Kpop Star sur SBS, un concours où Minju et quatre autres concurrentes ont formé le groupe 'YouU'. Le groupe YouU arrive à la  de la compétition.

Avant ses débuts avec The Ark, Minju était stagiaire (trainee) à XING Entertainment où elle est apparue dans différentes vidéos d'entraînement, incluant 'My Girl' et 'Feliz Navidad'. À cette agence, elle joint le groupe "Pink Heart" et prend le nom de scène 'Choco'. Bien que Pink Heart est sorti un single prometteur en 2008 nommé 'Shubie', sur le marché coréen et japonais, le groupe se sépare.

Minju débute avec le titre "Good bye Rain" (비별). La chanson est en collaboration avec une autre personne de son label, Yuna Kim et Hyunkyu de Bromance.

Yuna Kim, est née à New York, elle a été stagiaire à la YG Entertainment, avant de quitter l'agence et de rejoindre The Ark. Elle fait sa première apparition en 2011 en tant que concurrente de l'émission Superstar K3 de Mnet. Elle y gagne de la notoriété grâce à ses talents de rappeuse, et ainsi elle devient plus tard stagiaire à la YG Entertainment. La YG met en ligne des démos de Yuna Kim et de la stagiaire Kim Eunbi. Yuna Kim quitte la YG Entertainment pour poursuivre ses études aux États-Unis. Elle fait ses débuts solos sous son agence actuelle, avec le titre "Without you now" (이젠 너 없이도) en collaboration avec MFTBY.

Jane participe à la version coréenne de "The Voice Kids" en 2013, elle a fait équipe avec Yoon Sang pour interpréter "No.1" de BoA.

Halla, quant à elle, est apparue dans le clip vidéo "Cheer Up", d'un membre de son label, le chanteur trot Hong Jinyoung, le clip est sorti en novembre 2014.

2015 : Débuts avec The Light 
The Ark met en ligne le titre "The Light" issu de leur premier single album, Somebody 4 Life, le  et a tenu sa première performance sur un programme de classement musical le  au Inkigayo de SBS. "The Light" a été composé par Kim Tae Sung, qui a écrit le titre "The Boys" de Girls' Generation. Le titre est une chanson de style RnB contemporain basé sur des riffs de guitares lyriques, accompagné de rythmes groovy et de sonorités hip-hop.

Membres

Discographie

Single album

Singles

Collaborations

Filmographie

Apparition dans des clips vidéos

Références

Liens externes 
 Site officiel

Groupe de K-pop
Girl group sud-coréen
Groupe sud-coréen d'idoles
Groupe musical formé en 2015